Фёдор Федоренко:
 Федоренко, Фёдор Демьянович (1907—1987) — советский коллаборационист, охранник концентрационного лагеря Треблинка.
 Федоренко, Фёдор Иванович (1921—1996) — советский военачальник, партизан Крыма, генерал-майор.
 Федоренко, Фёдор Михайлович (1903—19??) — советский военачальник, полковник (1940).
 Федоренко, Фёдор Трофимович (1914—2013) — советский новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.